Roxanne kan syfta på:

 Roxanne (film) – en amerikansk romantisk komedifilm från 1987
 Roxanne (låt) – låt från 1978 av The Police